Puss/Oh, the Guilt  — це спліт-сингл американських альтернативних гуртів The Jesus Lizard та Nirvana.

Місце у чартах

Посилання 
 Сингл  у базі даних порталу Discogs.com

Примітки 

Сингли 1993
Пісні Nirvana